

Patronymes 
Beliavski (masculin ; ) ou Beliavskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Beliavski (1953-), joueur d'échecs slovène d'origine ukrainienne
 Aleksandr Beliavski (1932-2012), acteur soviétique de théâtre et cinéma
 David Beliavski (1992-), gymnaste russe
 Sergueï Beliavski (1883-1953), astronome soviétique

Patronyme russe